Templi di Paestum – templi archeologici
Templi di Paestum – dipinto di Anton Sminck van Pitloo